Bromham hace referencia a:

 Bromham (Bedfordshire), Inglaterra
 Bromham (Wiltshire), Inglaterra